Wyględów peut désigner en Pologne :

 Wyględów, quartier de Varsovie
 Wyględów, village de la voïvodie de Mazovie